Eggum est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1936), historien norvégien
Jan Eggum (né en 1951), chanteur et compositeur norvégien
 (né en 1943), administrateur norvégien

Toponyme

Eggum, localité du comté de Nordland

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme